Шон Адам Леви (, МФА: ; род. , Монреаль, Квебек, Канада) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
В возрасте двадцати лет Шон Леви с отличием окончил Йельский университет и перебрался в Лос-Анджелес в поисках счастья. Получил несколько небольших ролей в сериалах вроде «Джамп-стрит, 21» (1987—1991), «Тридцать-с-чем-то» (1987—1991), «Беверли-Хиллз, 90210» (1990—2000) и в нескольких малозаметных картинах «Кошмар зомби» (1986), «Дикая штучка» (1986), «Поцелуй» (1988).

В скором времени интерес к актёрской карьере несколько ослаб, и Шон решает попробовать себя в качестве режиссёра. Соответствующее образование получает в Школе Кинематографа при Университете Южной Калифорнии.

Первой работой в качестве режиссёра становится телевизионный сериал «Тайный мир Алекс Мак» (1994 — 1998). В 1997 году выходит на большой экран с картинами «Адрес неизвестен» и «Just in Time», ни одна из которых не имеет сколько-нибудь значимого успеха. В течение последующих пяти лет в качестве режиссёра работает исключительно на телевидении.
Следующая кинокартина режиссёра, весьма успешная семейная комедия «Большой толстый лжец», вышла на широкие экраны в 2002 году и собрала в американском кинопрокате около 50 миллионов долларов. Ещё большим успехом пользовались и все последующие режиссёрские работы Леви: «Молодожёны» (2003), «Оптом дешевле» (2003), «Розовая пантера» (2006) и наиболее коммерчески успешная картина «Ночь в музее» (2006) с Беном Стиллером и Робином Уильямсом, собравшая в прокате более полумиллиарда долларов.

Продолжает активно работать в качестве режиссёра и продюсера.

Леви женат на Серене, у них четыре дочери.

Фильмография

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Йельского университета